Иван Алексеевич Алексеев:
 Алексеев, Иван Алексеевич (1751—1816) — член Государственного Совета, действительный тайный советник.
 Алексеев, Иван Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8043; 26 ноября 1848.